Пон-де-Бюи-ле-Кимерк () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Расположен на территории двух округов: тринадцать коммун входят в состав округа Брест, четыре — в состав округа Шатолен.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли отдельные коммуны кантонов Даула, Ландерно, Ле-Фау, Плудири и Шатолен.

Состав кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Анвек (2 036 чел.)
 Даулас (1 817 чел.)
 Диринон (2 215 чел.)
 Ирвийак (1 453 чел.)
 Ла-Мартир (759 чел.)
 Ле-Треу (648 чел.)
 Ле-Фау (1 744 чел.)
 Логона-Даулас (2 133 чел.)
 Лопере (3 910 чел.)
 Опиталь-Камфру (2 232 чел.)
 Плудири (913 чел.)
 Пон-де-Бюи-ле-Кимерк (3 639 чел.)
 Росноэн (959 чел.)
 Сен-Сегаль (1 117 чел.)
 Сент-Элуа (212 чел.)
 Сент-Юрбен (1 646 чел.)
 Трефлевене (242 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 29,7 % голосов против 24,4 % у Жана-Люка Меланшона и 17,7 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 67,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 28,7 %, Жан-Люк Меланшон – 21,8 %, Франсуа Фийон – 14,5 %, Марин Ле Пен – 13,4 %; 2 тур: Макрон – 77,4 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 34,9 %, Николя Саркози — 21,5 %, Жан-Люк Меланшон — 12,6 %; 2 тур: Олланд — 62,0 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют член совета коммуны Пон-де-Бюи-ле-Кимерк Изабель Може (Isabelle Maugeais) (Коммунистическая партия) и мэр коммуны Сент-Юрбен Жюльен Пупон (Julien Poupon) (Разные левые).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер